Der Begriff Schwärzlinge bezeichnet:
 einen Pilz, der unter dem Namen Raslinge beschrieben ist
 eine Gattung der Prachtfinken, die unter Schwärzlinge (Vögel) beschrieben ist
 eine Gattung der Schmetterlinge, die unter Mohrenfalter beschrieben ist